

Rússia 
 Úspenka (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Uspenka (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Úspenka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Uspenka (Zaoziorni), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Uspenka (Baixkíria), localitat de la República de Baixkíria, a Rússia
 Úspenka (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Úspenka (Àban), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Úspenka (Lugansk), localitat de la República de Lugansk, a Rússia